Brommaplan – piazza di Bromma, Stoccolma
 Brommaplan – stazione della metropolitana di Stoccolma